Смолянинов (Смолянинова) — фамилия.

Известные носители 
 Смолянинов, Анатолий Георгиевич (1955—2003) — генеральный директор ЗСМК (1999—2003).
 Смолянинов, Олег Алексеевич (род. 1959) — советский и российский футболист и тренер.

 Смолянинова, Ольга Георгиевна (род. 1960) — российский педагог, профессор, член-корреспондент РАО.

См. также 
 Смоляниново (значения)
 Смольянинов